pandzsábi nyelv
 pandzsábi nép
Lásd még Pandzsáb (egyértelműsítő lap)